Carl d’Ester ist der Name folgender Personen:

* Carl d’Ester (Mediziner) (1813–1859), deutscher Arzt, Publizist und Politiker
 Carl d’Ester (Dirigent) (1838–1879), deutscher Dirigent

Siehe auch:

 Karl d’Ester (1881–1960), deutscher Zeitungswissenschaftler